Пезе́-Нодуе́н-Амбурі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Пуатьє, 45 км на північ від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 361,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Пезе-Нодуен-Амбурі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пезе-Нодуен-Амбурі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта